Гоч се може односити на:

 Гоч, планина у Србији
 Гоч (Врњачка Бања), насеље у Србији, у општини Врњачка Бања
 Гоч (Врање), превој у Србији, на путу Врање–Власе
 Гоч (музички инструмент), музички инструмент, сличан бубњу
 ФК Гоч Врњачка Бања, фудбалски клуб из Врњачке Бање, Србија
 ПВК Гоч, пливачки-ватерполо клуб из Врњачке Бање, Србија
 Специјални резерват природе Гоч, специјални резерват природе у Србији